„Гарфилд“ () е предстояща американска компютърна анимация от 2024 г. на режисьора Марк Диндал, базиран на едноименния комикс, създаден от Джим Дейвис. Филмът е продуциран от „Кълъмбия Пикчърс“, „Алкън Ентъртейнмънт“ (който е първият им анимационен филм), „ДНЕГ Анимейшън“, и разпространен от „Сони Пикчърс Релийзинг“. Озвучаващия състав се състои от Крис Прат (който озвучава едноименния котарак), Самюъл Джаксън, Винг Реймс, Никълъс Холт, Хана Уадингхам и Сесили Стронг.

Филмът ще е пуснат на 24 май 2024 г. Преди е насрочен да излезе на 16 февруари 2024 г.

Актьорски състав 
 Крис Прат – Гарфилд, цинична и мързелива оранжева дебела котка, който обича лазаня и мрази понеделниците
 Самюъл Джаксън – Вик, бащата на Гарфилд
 Винг Реймс
 Никълъс Холт
 Хана Уадингхам
 Сесили Стронг
 Хана Уодингтхъм

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2024 година
Анимационни филми от 2024 година
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“
Анимационни филми на „Кълъмбия Пикчърс“
Компютърни анимационни филми
Американски детски анимационни филми